Migração humana — tiveram lugar em todos os tempos e numa variedade de circunstâncias
 Imigração — movimento de entrada, com ânimo permanente ou temporário e com a intenção de trabalho ou residência, de pessoas ou populações, de um país para outro
 Emigração — movimento de saída, com ânimo permanente ou temporário e com a intenção de trabalho ou residência, de pessoas ou populações, de um país para outro
 Migração pendular — deslocações quotidianas entre o local de residência e o local de trabalho e vice-versa.
 Migração de animais
 Migração de aves
 Migração de mamíferos — movimentos migratórios de mamíferos usualmente em busca de melhores condições de obtenção de alimentos ou ainda em busca de ambientes mais seguros para procriação
 Migração de peixes — com uma base regular, o ritmo da migração pode ser diário ou anual, a distância varia de alguns metros a muitos quilômetros
 Migração altitudinal — migração animal de curta distância de menores altitudes para maiores altitudes e vice—versa
 Fluxo gênico — processo de transferência de genes entre populações, também referido como "migração de genes".
 Migração planetária — ocorre quando um planeta ou qualquer outro satélite estelar interage com um disco de gás ou planetésimos, resultando na alteração dos parâmetros orbitais do corpo astronômico em questão, especialmente no seu eixo semi—maior

Desambiguação